Милан (Миле) Георгиев (Гьошев) Попйорданов () е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1879 година в град Велес, тогава в Османската империя. По-голям брат е на водача на солунските атентатори Йордан Попйорданов - Орце. Милан е първороден син в семейството на търговеца Георги и Султана Попйорданови във Велес. Освен брат си Орце, има и четири сестри Елена, Мария, Павлина и най-малката Олга. Сестрите му продължават рода, като създават семейства, а две от тях се установяват в България. Павлина се омъжва за брата на Павел Шатев. Наследник на семейството е и българският актьор Петър Попйорданов по линия на чичо му. 

Първоначално учи в родния си град, а по-късно в Битолската българска гимназия и Цариградската духовна семинария, където заедно с Христо Манчев, Христо Шалдев, Спас Цветков и Петър Делев Каркалашев, създава революционна група и националистическа библиотека, със събрани в нея томове от Христо Ботев, Любен Каравелов и Иван Вазов. Учителства в село Чичево (Горно и Долно), Велешко, Дедино, Радовишко и на други места. 

Като активен член на ВМОРО се включва в районната чета, която действа в Радовишко. Секретар е на четата на Алексо Поройлията, който поради суровия си нрав е  сменен. Така от края на 1900 година Гоце Делчев избира Милан Попйорданов за нов войвода на четата. През 1902 година се завръща във Велес, но разбира, че е бил предаден и решава да напусне града. При преминаването на Вардар, попада на засада и след престрелка умира на 23 години.

На него е посветена народната песен „Болен ми лежи Миле Попйорданов“. Първоначалното в песента се е пеело „Бог да го прости Миле Попйорданов. Како ми е легнал, нема да ми стане“. Днес е официален химн на град Велес.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени във Велес
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Възпитаници на Цариградската българска духовна семинария
Български просветни дейци от Македония
Български имигранти от Македония в София